L'alignement de Toulchignan (ou alignement de Toul-Chignan) est un alignement mégalithique de Carnac, dans le Morbihan en France.

Localisation 
L'alignement est situé au croisement des routes RD119 et RD196. Cet alignement constitue la partie la plus orientale de l'alignement du Ménec, dont il est séparé d'environ .

Description 
Les pierres de l'alignement se répartissent sur dix rangées, sur environ  de long et  de large. Les menhirs dépassent les  de haut dans la partie orientale du site.

L'ensemble se termine à l'est sur une rangée perpendiculaire de pierres, qui pourrait appartenir à un large cromlech en grande partie détruit.

Historique 
L'alignement date du Néolithique.

Il est classé au titre des monuments historiques sur la liste de 1889, avec l'ensemble de l'alignement du Ménec.

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de Carnac
 Alignements de Carnac

Références 

Toulchignan
Monument historique classé en 1889